Охо́та:

 Охо́та — бажання, прагнення або схильність до чого-небудь.
 Охота — річка на Дальному Сході Росії (впадає південніше Охотська в Охотське море).
 Охота — район Варшави
 «Охота» — мультфільм.
 «Охота» — назва декількох журналів:
 під ред. Д. І. Вяльцева, Спб., 1891—1893, двічі в місяць;
 ред.-Вид. С. В. Озеров, пізніше І. К. Опоков, Тула, 1902—1906, щомісячний;
 щомісячник, видається з 1995 р. в Москві;
 Охота — теж саме що тічка в тварин.

 Охота Ганна Русланівна (* 1996) — українська боксерка, краща боксерка України-2018. Срібна призерка Чемпіонату світу; бронзова призерка Чемпіонату Європи.